Hunt House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hunt House (Arkansas), ID-Nr. 91001207
 Hunt House (Georgia), ID-Nr. 73002142
 Hunt House (Illinois), ID-Nr. 82000397
 Hunt House (New York), ID-Nr. 80000358

Siehe auch:
 Hunter House